Дви́житель — устройство, преобразующее энергию двигателя либо внешнего источника, через взаимодействие со средой, в полезную работу по перемещению транспортного средства или механизма. 

Является частью машин. А в знаменитом произведении В. И. Даля указано что Дви́гатель, дви́житель м. дви́гательница ж. производящий движенье, двигающий, приводящий в движенье; причина движения.

По суше 
 Колесо — автомобили, локомотивы, велосипеды и так далее:
 Пневмокатковый движитель
 Роторно-фрезерный движитель — вариант колёсного движителя, в котором используются роторы-фрезы в сочетании с поддерживающими лыжами.
 Гусеничный движитель — для машин и механизмов, пример: гусеничные трактора, экскаваторы, танки, некоторые типы вездеходов.
 Полугусеничный движитель, в котором одновременно используются и колёса, и гусеницы.
 Лыжно-гусеничный движитель, в котором одновременно используются гусеницы и лыжи. Основной тип движителя снегоходов.
 Шнек — шнеко-роторные машины, некоторые типы вездеходов (шнекороторный вездеход).
 Конечности — у шагающих механизмов: андроиды, шагоходы, экзоскелеты, шагающие экскаваторы.
 Маглев (электромагнитное поле) — поезда

В/на воде 
 Парус — парусные суда.
 Гребной винт, гребное колесо, — суда и корабли (судовой и корабельный движитель).
 Крыльчатый движитель — суда, дирижабли.
 Лопастной винт — суда на воздушной подушке.
 Водомётный движитель — суда с малой осадкой, корабли с особо малой шумностью или работающие в тяжёлых условиях (ил, лёд).
 Весло — суда, лодки.
 Шест — плоты
 Ластовый движитель — пловцы, малые суда, подводный планер.
И некоторые другие, более экзотичные.

В воздухе 
 Лопастной винт — самолёты, вертолёты, мультикоптеры
 Реактивное сопло — самолёты, ракеты.
 Машущее крыло — махолёты (орнитоптеры).

В космосе 
 Реактивное сопло
 Электрический ракетный двигатель — космические аппараты.
 Солнечный парус
 Фотонный

Оригинальные движители 
 Колесо эллиптической формы (расположенное под таким углом, что, если смотреть сбоку, выглядит как круг) — позволяет грести в воде.
 Квадратное колесо — патент 1959 года американца А. Сфредда.
 Ротопед — «шагающее» колесо с пневматиками (предложил директор пражского НИИ техники привода Ю. Мацкерле, 1964).

 Виброход — в поступательное движение приходит вибрация корпуса относительно опорной поверхности.

 Движитель амёбного типа — для перемещения жидкость перекачивается из одной его части в другую.

См. также 

 Сравнение движителей
 Движок
 Инерционный движитель (инерциоид)

Примечания

Литература 
 
 
 

Детали машин и механизмов